

Musica 
 Smash Hits – album di Jimi Hendrix del 1968
 Smash Hits – album degli Steel Pulse del 1993
 Smash Hits – album di IU del 2015

Altro 
 Smash Hits – rivista musicale britannica, che assegna i premi musicali Smash Hits Awards